Кубок Федерації 2017 — (також відомий як Hero Federation Cup) останній, 38-й розіграш кубкового футбольного турніру в Індії. У турнірі змагались кращі 8 команд з І-ліги за підсумками сезону 2016-17. Титул володаря кубка здобув Бенгалуру.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група B 

Результати

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 травня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Федерації на soccerway 

2017
Індія